Skrótowiec MF:
 Ministerstwo Finansów
 fale średnie (ang. medium frequency)
 od ang. Motor Ferry – prom motorowy (zobacz też skrótowce przed imionami statków)
 Massey Ferguson – przedsiębiorstwo produkujące maszyny rolnicze